Дюпри (, ) — французская фамилия. Известные носители:
 Дюпри, Билли Джо (род. 1950) — профессиональный игрок в американский футбол.
 Дюпри, Джермейн (род. 1972) — американский продюсер и рэпер.
 Дюпри, Корнелиус (род. 1959) — гражданин США, признанный невиновным после проведённых 30 лет в тюрьме.
 Дюпри, Кэндис (род. 1984) — американская профессиональная баскетболистка.
 Дюпри, Чемпион Джек (1908/1910—1992) — американский блюзовый пианист.